Halle des Volkes steht für
Große Halle, nationalsozialistisches Architekturprojekt
Große Halle des Volkes, Peking

Siehe auch:
Volkshalle